Sezon Rajdowych Mistrzostw Europy 1968 był 16 sezonem Rajdowych Mistrzostw Europy (FIA European Rally Championship). Składał 7 rajdów, rozgrywanych w Europie.

Kalendarz

Klasyfikacja kierowców

Punkty były przyznawane w dwóch klasyfikacjach generalnej punktowane było pierwszych sześć miejsc w stosunku: 9 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1 oraz w grupach (połączonej I i II oraz III) punktowane były pierwsze trzy miejsca w stosunku: 4 -2 -1 . Punkty te sumowano do końcowej klasyfikacji.

Przypisy